Мърконич Град () е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Административен център на община Мърконич Град. Населението на града през 1991 година е 8422 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 8422 души.

Етнически състав

Външни препратки 

 Официален сайт на общината 

Градове в Република Сръбска